Molly voile est le nom vernaculaire donné en français à deux espèces distinctes de poissons d'aquarium du genre Poecilia dont les nageoires sont plus développées :
Poecilia latipinna
Poecilia velifera

Voir aussi 
Molly (poisson)

Poeciliidae
Cyprinodontiformes (nom vernaculaire)
Poisson d'aquarium
Nom de poisson ambigu